Каталіна Вергара (; народилася 1981, Консепсьйон) — чилійська режисерка та продюсерка.

Життєпис 
Каталіна Вергара народилась 1981 року в місті Консепсьйон (Чилі). Вивчала кінематографію в освітньому закладі Duoc UC. Була членом журі костариканського фестивалю La 240. Також працювала над документальними проєктами чилійського телебачення. Здебільшого займається продюсерською діяльністю.

фільмографія 
 Останнє воскресіння (2012)
 Остання станція (2013)

Посилання 
 Остання станція 

Чилійські кінорежисери
Уродженці Консепсьйона